Барингтон има више значења:
 Барингтон (Њу Џерзи)
 Барингтон (Илиноис)
 Барингтон (Роуд Ајланд)